27. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 1 - 2 lutego 1969 roku w Grenoble. Zawodniczki startowały na sztucznym torze olimpijskim Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Najlepsza była panczenistka radziecka Lasma Kauniste. Holenderka Ans Schut ustanowiła rekord świata na 3000 m. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 28.

Wyniki 
DNF - nie ukończyła, NC - nie zakwalifikowała się, WR - rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1969 w sportach zimowych